Bratski (Tissiatxni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Pérvaia Siniükha), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Tikhoretsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Ust-Labinsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bratski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia